

Italia 
 Campolungo – frazione di Ascoli Piceno
 Campolungo – frazione di Ostellato in provincia di Ferrara
 Campolungo – frazione di Cornegliano Laudense in provincia di Lodi
 Campolungo – frazione di Albugnano in provincia di Asti
 Campolungo – frazione di Travacò Siccomario in provincia di Pavia

Altro 
 Campo lungo – tipo di campo fotografico